Guerau I de Cabrera (?-~1050), segon vescomte de Cabrera (~1017-~1050) i de Girona
 Guerau II de Cabrera (~1066-1132), Vescomte de Girona, del Baix Urgell (anteriorment Vescomte d'Àger), senyor de Cabrera i d'Àger
 Guerau III de Cabrera (? - ~1180), noble català i trobador, vescomte d'Àger, de Girona i de Cabrera (~1145-~1180) 
 Guerau IV de Cabrera (1196-1229), vescomte de Cabrera i d'Àger (Guerau III), adquirí la possessió del comtat d'Urgell en litigi pels drets de la seva cosina Aurembiaix, comtessa d'Urgell (1209-28) i iniciador la segona dinastia del Comtat d'Urgell 
 Guerau V de Cabrera (?- 1242), setzè vescomte de Cabrera
 Guerau VI de Cabrera (?- 1278), dissetè vescomte de Cabrera